Иванковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Иванковский сельсовет — в Альменевском районе Курганской области.
 Иванковский сельсовет — в Мишкинском районе Курганской области.
 Иванковский сельсовет — в Целинном районе Курганской области.
 Иванковский сельсовет — в Тамбовском районе Тамбовской области.